Brandberg ist der Familienname folgender Personen:
 Ruth Brandberg (1878–1944), schwedische Landschaftsarchitektin

Brandberg heißen folgende geographischen Objekte:

Orte
 Brandberg (Tirol), eine Gemeinde im Tiroler Zillertal, Österreich
 Brandberg (Gemeinde Ragnitz), Ortsteil von Ragnitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark

 Billerio, Trentino, Italien
 Daures (Wahlkreis), Wahlkreis in Namibia; ehemals Brandberg

Berge und Erhebungen 
 Brandbergmassiv, mit  höchstes Bergmassiv Namibias
 Brandberg (Totes Gebirge), 1074 m, kleiner Vorberg am Almsee im Salzkammergut, Oberösterreich
 Spáleniště, 717 m, Berg im Hannsdorfer Bergland, westlich Hanušovice, Bezirk Šumperk, Tschechien 
 Brandberg (Thüringer Schiefergebirge), 676 m, Berg im Thüringer Schiefergebirge nahe Talsperre Goldisthal, Thüringen
 Spálený vrch, 581 m, Berg im Isergebirge bei Dolní Vítkov, Bezirk Liberec, Tschechien 
 Brandberg (Gräfinau-Angstedt), 498 m, Berg im Paulinzellaer Vorland bei Gräfinau-Angstedt, Thüringen
 Brandberg (Wien), 419 m, Berg im Lainzer Tiergarten in Wien
 Brandberg (Hildesheimer Wald), 247 m, Erhebung im Hildesheimer Wald, Niedersachsen
 Brandberg (Muskauer Faltenbogen), 175 m, Erhebung im Muskauer Faltenbogen, bei Döbern, Brandenburg
 Brandberg (Kyffhäuser), Erhebung im Kyffhäuser, Thüringen/Sachsen-Anhalt
 Brandberg (Steinheidel), 713 m, Berg im Erzgebirge beim Breitenbrunner Ortsteil Steinheidel, Sachsen
 Brandberg (Zittauer Gebirge), 565 m, Berg im Zittauer Gebirge bei Lückendorf
 Brandberge, Naturschutzgebiet um die gleichnamige Hügelkette im nordwestlichen Stadtgebiet von Halle
 Brandberger Kolm, 2700 m, Berg der Gerlosgruppe, Tirol

Weitere
 Brandberg-Kristall, spezielles Kristall aus Namibia
 Brandbergtunnel, Straßentunnel bei Brandberg im Zillertal, (Tirol)

Siehe auch: 
 Brandberge
 Brandenberg
 Brandlberg
 Brandt-Berg
 Brandhöhe
 Brennberg
 Brennender Berg
 Feuerberg